Durach kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Durach (vattendrag i Schweiz), Schaffhausen,

Tyskland 

 Durach, Bayern – kommun i Landkreis Oberallgäu, Bayern, Schwaben,